Вестерос (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вестерос — місто у Швеції, у лені Вестманланд.
 ІФК Вестерос — футбольний клуб із однойменного міста.
 Вестерос СК — футбольний клуб із однойменного міста.
 «Вестерос» — хокейний клуб із однойменного міста.
 Вестерос-Центральний (станція) — залізнична станція шведського міста Вестерос